Die Liste der Stolpersteine in der Provinz Ravenna enthält die Stolpersteine, die vom Kölner Künstler Gunter Demnig in der Provinz Ravenna verlegt wurden. Diese Provinz befindet sich in der italienischen Region Emilia-Romagna. Stolpersteine erinnern an das Schicksal der Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Sie liegen im Regelfall vor dem letzten selbstgewählten Wohnsitz des Opfers.

Die ersten Verlegungen in dieser Provinz erfolgten am 13. Januar 2013 in Ravenna. Die italienische Übersetzung des Begriffes Stolpersteine lautet: Pietre d’inciampo.

Faenza 
In Faenza wurde folgender Stolperstein verlegt:

Ravenna 
In Ravenna wurde folgender Stolperstein verlegt:

Verlegedaten 
Die Stolpersteine der Provinz Siena wurden von Gunter Demnig persönlich an folgenden Tagen verlegt:
 13. Januar 2013: Ravenna
 11. Januar 2018: Faenza

Weblinks 

 Stolpersteine.eu, Demnigs Website

Einzelnachweise 

Faenza
Geschichte (Ravenna)
Judentum in der Emilia-Romagna
Geschichte (Emilia-Romagna)
Ravenna